Als Apparent Places bezeichnet man in der Astronomie
 die auf die Erde bezogenen scheinbaren Sternörter von Himmelskörpern 
 das astronomische Jahrbuch Apparent Places of Fundamental Stars

Siehe auch:
 Sternkataloge FK4, FK6
 geozentrisch, mittlere Örter, Präzession